Stan na: 27 października 2013

Brak polskiej placówki dyplomatycznej.
Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Bangkoku (Tajlandia).

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Abudży (Nigeria).

Konsulat Honorowy RP w Jaunde
 konsul honorowy: Mirosława Etoga (język konsula polski, angielski, francuski)

Ambasada RP w Kanadzie w Ottawie
 szef placówki: Łukasz Weremiuk (chargé d’affaires)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Montrealu
 szef placówki: Andrzej Szydło (konsul generalny) (język konsula polski, angielski, francuski)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Toronto
 szef placówki: Grzegorz Morawski (konsul generalny)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Vancouver
 szef placówki: Krzysztof Czapla (konsul generalny)
 

Konsulat Honorowy RP w Calgary
 konsul honorowy: Zygmunt Potocki (język konsula polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Edmonton
 konsul honorowy: Frank John Szumlas (język konsula polski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Halifaksie
 konsul Honorowy RP: Jan Skora (język konsula angielski, polski)
 Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Saskatoon
 konsul honorowy: dr Wojciech Pniejnia-Olszyński
 

Konsulat Honorowy RP w Winnipeg
 konsul honorowy: dr Włodzimierz Czarnecki

Ambasada RP w Państwie Kataru w Dosze
 szef placówki: Krzysztof Suprowicz (ambasador)
 Strona Oficjalna

Ambasada RP w Republice Kazachstanu w Astanie
 szef placówki: Maciej Lang (ambasador)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Ałmaty
 szef placówki: Andrzej Papierz (konsul generalny)
 Strona Oficjalna

Ambasada RP w Republice Kenii w Nairobi
 szef placówki: Katarzyna Jaworowska (chargé d’affaires)
 Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Mombasie
 konsul honorowy: Skipper Jones (język konsula polski, angielski, suahili)

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Astanie (Kazachstan).

Konsulat Honorowy RP w Biszkeku
 konsul honorowy: Aleksandr Złatkin (język konsula rosyjski, angielski (sekretariat: również jęz. polski))

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Canberze (Australia).

Ambasada RP w Republice Kolumbii w Bogocie
 szef placówki: Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli (ambasador)
 Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Barranquilli
 konsul honorowy: Luis Fernando Acosta Osio (język konsula hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Cali
 konsul honorowy: Maxi Stroh Akerstain (język konsula hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Cartagenie de Indias
 konsul honorowy: Benjamin Schuster Bejman (język konsula hiszpański, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Medellín
 konsul honorowy: Gabriel Restrepo Santa Maria (język konsula hiszpański, angielski)

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nairobi (Kenia).

Brak placówki – państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Luandzie (Angola).

Ambasada RP w Republice Korei w Seulu
 szef placówki: Krzysztof Majka (ambasador)
 Strona Oficjalna

Honorowy Konsulat Generalny RP w Daegu
 konsul honorowy: Prof. Synn Ilhi

Ambasada RP w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w Pjongjangu
 szef placówki: Edward Pietrzyk (ambasador)
 Strona Oficjalna

Brak stosunków dyplomatycznych. Najbliższa polska placówka znajduje się w Skopju (Macedonia).

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Meksyku (Meksyk).

Konsulat Honorowy RP w San José
 konsul honorowy: Miguel Gerardo Munoz Nanne (język konsula Hiszpański, rosyjski)

Ambasada RP w Republice Kuby w Hawanie
 szef placówki: Anna Pieńkosz (ambasador)
 Strona Oficjalna

Ambasada RP w Państwie Kuwejt w Kuwejcie
 szef placówki: Grzegorz Olszak (ambasador)
 Strona Oficjalna

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych